Stokar steht für:

 Stokar, ein Schweizer Rats- und Gerichtsherrengeschlecht

Stokar oder Stockar ist der Familienname folgender Personen:

 Clementine Stockar-Escher (1816–1886), Schweizer Aquarellistin und Zeichnerin
 Emil Huber-Stockar (1865–1939), Schweizer Unternehmer und Eisenbahnpionier
 Hans Im Thurn-Stokar (1535–1611), Schweizer Adliger und Vogtherr
 Lotti Stokar (* 1955), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Silke Stokar von Neuforn (* 1953), deutsche Politikerin
 Sophie Stokar (1790–1823), Schweizer Sopranistin
 Walter von Stokar (1901–1959), deutscher nationalsozialistischer Prähistoriker